Боярка — многозначное слово.

Населённые пункты

Казахстан 
 Боярка — село в Буландынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Боярка — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Боярка — деревня в Каргапольском районе Курганской области, упразднена в 2010 году.
 Боярка — посёлок в Колыванском районе Новосибирской области.
 Боярка — деревня в городском округе Заречный Свердловской области.
 Боярка — деревня в Каракулинском районе Удмуртии.

Украина 
 Боярка — город в Фастовском районе Киевской области.
 Боярка — станция Юго-Восточной железной дороге в одноименном городе.
 Боярка — село в Подольском районе Одесской области.
 Боярка — село в Звенигородском районе Черкасской области.

Реки 
 Боярка (приток Кемчуга)
 Боярка (приток Хеты)
 Боярка (приток Чусовой)

Другое 
 Боярка (головной убор) — русская мужская меховая шапка
